

Géographie 
 Kansas City, ville américaine de l'État du Kansas, de  habitants, située sur la rive droite du Missouri.
 Kansas City, ville américaine de l'État du Missouri, située en face de la précédente de l'autre coté de la confluence des rivières Kansas et Missouri et la plus importante des deux villes avec  habitants
 Zone métropolitaine de Kansas City (Kansas City Metropolitan Area), une zone urbaine chevauchant deux États et comprenant les deux villes mais dont le nom vient de celle du Missouri.

Titre d'œuvre 
 Kansas City, chanson écrite en 1951 par Jerry Leiber et Mike Stoller et chantée entre autres par les Beatles
 Kansas City, film américain de Robert Altman, sorti en 1996

Navire
Plusieurs navires de l'US Navy porte ou ont porté le nom de Kansas City :

Articles connexes 
 Kansas City Hopewell, tradition culturelle précolombienne, variante régionale de la culture Hopewell. 
Nommés d'après la ville du Missouri
 Aéroport international de Kansas City (Kansas City International Airport, code MCI)  
 , un ancien tournoi de tennis en salle, organisé une seule fois en 1972
 Kansas City standard (en français « standard de Kansas City »), un standard de stockage de données informatiques sur des cassettes audio conventionnelles
 Kansas City Chiefs, club de football américain
 North Kansas City, une ville du MissouriNommé d'après la ville du Kansas''
 Football Club Kansas City, club professionnel de football (soccer) féminin actif de 2012 à 2017

Homonymie
 

Homonymie de toponyme
Homonymie de titre
Homonymie de localités aux États-Unis